Pedrinho es un apodo portugués para la gente que se llama Pedro y puede referirse a varias personas:

 Pedro Luís Vicençote (1957-), exfutbolista;
 Pedro Aparecido Santana (1973-), exfutbolista;
 Pedro Paulo de Oliveira (1977-), exfutbolista;
 Pedro Miguel Silva Rocha (1985-), futbolista del Río Ave;
 Pedro Rafael Gomes Neto (1986-), futbolista del Grêmio Esportivo Anápolis;
 Pedro dos Santos Calçado (1986-), futbolista del Al-Feiha FC;
 Pedro Augusto Dos Santos Souza (1991-), futbolista del Diriangén Fútbol Club;
 Pedro Filipe Barbosa Moreira (1992-), futbolista del Paços de Ferreira
 Pedro Victor Delmino da Silva (1998-), futbolista del Corinthians.
 Pedro Henrique Naressi Machado (1998-), futbolista del Ceará.